Geografia:
 Muntanyes dels Ghats
Ghats Occidentals
Ghats Orientals
 Ghats, del bengali: ঘাট ghaţ, Hindi: घाट "escales" que vol dir una sèrie d'escales que porten a un lloc amb aigua, particularment a les escales que porten al Ganges (els famosos ghats de Varanasi, per exemple o a Madhya Pradesh els ghats del riu Narbada) o llocs relacionats directament com el lloc de bany, de rentar, de cremació i altres.